Příjmení Jermolov má více nositelů:

 Alexej Petrovič Jermolov (1777– 1861) – ruský generál, účastník napoleonských válek, vrchní velitel první fáze kavkazského tažení
 Alexej Sergejevič Jermolov (1847–1917) – ruský politik, ministr zemědělství